Het ATP-toernooi van Sankt Pölten 1996 (officieel het Internationaler Raiffeisen Grand Prix) werd van 20 tot en met 26 mei gespeeld in de Oostenrijkse stad Sankt Pölten. De wedstrijden werden gespeeld in det Arena im Aufeld op gravel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Sankt Pölten
ATP-toernooi van Pörtschach